Constanza de Aragón (Monasterio de Poblet, 1344-Catania, 18 de julio de 1363), princesa de Aragón y reina consorte de Sicilia, merced a su matrimonio con Federico III de Sicilia.

Hija mayor de Pedro IV de Aragón y de su primera esposa María de Navarra, era por lo tanto nieta de Alfonso IV de Aragón y de Teresa de Entenza por línea paterna, mientras que por la línea materna lo era de Juana II de Navarra y Felipe de Évreux. Asimismo fue hermana por vía paterna de dos reyes de Aragón: Juan I y Martín I.

Biografía 
En 1347, tras la muerte de su madre, fue proclamada heredera al trono por su padre; pero dicho nombramiento no fue bien recibido por la nobleza, que no aceptaba que hubiera nombrado heredera de la corona a su hija mayor. A causa de ello hubo de sofocar la revuelta de la Unión de Aragón, coaligada con la Unión de Valencia dirigida por su hermanastro Fernando de Aragón y Castilla. Dicha situación fue resuelta de manera definitiva en 1351, al nombrar heredero a Juan, hijo primogénito que tuvo con su tercera esposa, Leonor de Sicilia.

Estuvo prometida con Luis I de Anjou, pero se prefirió a la princesa Marie de Blois, muy rica. Eso hizo que se casara con Federico el 11 de abril de 1361.

De su matrimonio nació una única hija, la futura reina de Sicilia, María. Constanza murió durante el alumbramiento el 18 de julio de 1363. Sus restos yacen en un sarcófago en la Capilla de la Adoración de la Catedral de Catania.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Árbol genealógico de ancestros de Pedro IV, el ceremonioso (parte en francés, inglés y español).

Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Infantas de España en la Edad Media
Reinas consortes de la Casa de Aragón
Reinas consortes de Sicilia del siglo XIV
Reinas consortes del siglo XIV
Fallecidas por parto
Españolas del siglo XIV
Nacidos en la provincia de Tarragona
Fallecidos en Catania